UEFA Champions League finalen 2002 var en fodboldkamp der blev spillet den 15. maj 2002. Kampen blev spillet på Hampden Park i Glasgow, og skulle finde vinderen af UEFA Champions League 2001-02. De deltagende hold var tyske Bayer Leverkusen og spanske Real Madrid. Det var tyskernes første finale i UEFA Champions League, mens Real Madrid spillede deres tolvte siden turneringens etablering.

Før kampen var der ét minuts stilhed til ære for den ukrainske træner Valeriy Lobanovskyi, der var død to dage før.

Real Madrid vandt kampen 2-1, og sikrede sig den niende Champions League titel.

Kampen 
Bayer Leverkusen var før kampen undertippet, og ikke mange levnede holdet nogle chancer mod det spanske storhold. Allerede efter otte minutter åbnede Raúl scoringen, da han bragte Real Madrid foran med 1-0. Men fem minutter senere udlignede brasilianer Lúcio med sit mål til 1-1. Kampens højdepunkt kom i 1. halvlegs sidste minut, da verdens på daværende tidspunkt, dyreste fodboldspiller Zinedine Zidane scorede til 2-1 for Real Madrid på et flot mål. Efter et indlæg fra Roberto Carlos, sparkede Zidane med venstrebenet over hoftehøjde, bolden hårdt op under overliggeren uden chance for målmand Hans-Jörg Butt.

I 2. halvleg skiftede Real Madrid målmand da César Sánchez blev skadet, og måtte afløses af reserven Iker Casillas med godt 20 minutter tilbage af kampen. Casillas havde flere redninger i slutningen af kampen, og var med til at sikre sejren på 2-1.

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 2001/02 UEFA Champions League på UEFAs hjemmeside

Referencer 

2002
Real Madrid
Fodbold i 2002
Bayer Leverkusen
Sport i Glasgow
Finalen 2002